Floorballligaen 2009-10 eller Sæson 2009-10 i Unihoc Floorball Ligaen (eller forkortet UFL) var den 18. sæson af den bedste danske hold i floorball, og blev styret af DaFU.

Ligaen var opdelt i øst og vest, og de fire bedste hold i hver liga gik videre til slutspillet. Holdet der blev dårligst placeret i liga øst, rykkede ned i 1. division, mens holdet placeret på 7. pladsen i liga øst skulle spille kvalifikationskamp mod nr. 2 fra 1. division.

Grundspil

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer vest

Topscorer øst

Slutspil

Kvartfinaler 
Århus Elite - Hafnia floorball club 13-0, 11-4, 8-1

Brønderslev Hot Shots FC - Vallensbæk floorball 6-2, 14-3, 15-2

Rødovre Floorball Club - Frederikshavn Bulldogs FK 7-1, 5-1, 6-5

FC Outlaws - Hvidovre Attack FC 8-6, 9-7, 12-9

Semifinaler 
Århus Elite - Rødovre Floorball Club 4-5, 7-2, 7-6, 5-4

Brønderslev Hot Shots FC - FC Outlaws  4-3, 6-5, 2-8, 5-2

Finale 
Århus Elite - Brønderslev 5-1

Topscorer slutspil

Eksterne henvisninger 

Floorball-Ligaen